Харёнки или Харенки — название населённых пунктов.

Россия 
 Харёнки — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Харёнки — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Харёнки — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Харенки — село в Шишацком районе Полтавской области.